Into the Night steht für:

 Into the Night (Fernsehserie), eine belgische Fernsehserie aus dem Jahr 2020
 den Originaltitel des US-amerikanischen Action-Thrillers Kopfüber in die Nacht aus dem Jahr 1985
 den Titelsong dieses Films, gespielt von B. B. King
 Into the Night (Lied), ein Lied der Sängerin Madeline Juno auf dem Album Salvation